Geografia:
riu Artaxes, a Armènia
 Història:
Artaxes I d'Armènia 189-159 aC (200-189 sparapet o estrateg) 
Artaxes II d'Armènia 33-20 aC